Grande Juiz Comendador ou Grande Inspector Inquisidor Comendador, na hieraquia maçônica, é o responsável pelo estudo detalhado do exame de consciência. De acordo com a cosmologia maçônica, a justiça se encontra restrita aos conscientes..

Bibliografia
 CAMINO, Rizzardo da. Rito Escocês do 1 ao 33. Santana, SP: Editora Madras, 1999.
 PAPUS. O que deve saber um mestre Maçom. São Paulo: Pensamento, 2011.

Maçonaria